

Aziende 
 Easton – azienda statunitense produttrice di articoli per lo sport

Geografia 
 Regno Unito
 Easton – distretto di Bristol
 Easton – parrocchia civile del Cambridgeshire
 Easton – paese dell'Hampshire
 Easton – località dell'Isola di Wight
 Easton – parrocchia civile del Lincolnshire
 Easton – parrocchia civile del Norfolk
 Easton – parrocchia civile del Suffolk
 Easton – villaggio dell'isola di Portland (Dorset)
 Stati Uniti d'America
 Easton – census-designated place della contea di Fresno, California
 Easton – città della contea di Fairfield, Connecticut
 Easton – villaggio della contea di Mason, Illinois
 Easton – città della contea di Leavenworth, Kansas
 Easton – città della contea di Aroostook, Maine
 Easton – capoluogo della contea di Talbot, Maryland
 Easton – comune della contea di Bristol, Massachusetts
 Easton – township della contea di Ionia, Michigan
 Easton – città della contea di Faribault, Minnesota
 Easton – città della contea di Buchanan, Missouri
 Easton – comune della contea di Grafton, New Hampshire
 Easton – città della contea di Washington, New York
 Easton – capoluogo della contea di Northampton, Pennsylvania
 Easton – città della contea di Gregg, Texas
 Easton – census-designated place della contea di Kittitas, Washington
 Easton – città della contea di Adams, Wisconsin
 Easton – città della contea di Marathon, Wisconsin

Persone 
 Adam Easton (tra il 1328 e il 1338-1397) – cardinale e vescovo cattolico inglese
 David Easton (1917-2014) – politologo canadese
 Dossie Easton (1944) – scrittrice e psicoterapeuta statunitense
 Richard Easton (1933-2019) – attore canadese
 Sheena Easton (1959) – cantante britannica
 William Easton (1875–1928) – tennista statunitense